Hayland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hayland Township (Minnesota)
 Hayland Township (North Dakota)